Козаковський — польський пан, що мав маєток в Лисянському районі.
 Козаковський Юрій Станіславович — український актор та режисер.

Див. також 
Козачковський
Прізвища